IS poate fi:
cea emt ok
 Islanda, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .is, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Islanda
 Limba islandeză, codul ISO 639-1
 Israel, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Iași, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Isernia, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Legături externe 
 
  „IS” la acronymfinder.com